El término BLU puede referirse a:
 Aeropuerto de Bluefields
 Builders League United, una empresa ficticia que financia uno de los dos bandos en el videojuego Team Fortress 2.